Avenida Santa Rosa hace referencia a varios artículos:

 Avenida Santa Rosa, avenida de la ciudad de Santiago, Chile.
 Avenida Santa Rosa, avenida de la ciudad de Lima, Perú.
 Avenida Santa Rosa, avenida de la ciudad de Callao, Perú.